Маунтин-Сити (; ) — топоним США.

  — городок в Джорджии.
  — поселение в Неваде.
  — городок в Теннесси.
  — город в Техасе.

См. также
 Чунцин — город в Китае, широко известный как «Горный Город».
 
 Маунтин и Сити